Greg Johnson
 Greg Johnson (1971–2019) olimpiai ezüstérmes kanadai jégkorongozó
Gregory Johnson
 Gregory Carl Johnson (1954) amerikai űrhajós
 Gregory Harold Johnson (1962) amerikai űrhajós